Zinda steht für:

 Yvonne Schulz Zinda (* 1965), deutsche Koreanistin
 Zinda (Film), Film von Sanjay Gupta (2006)